64-й чемпионат Армении по шахматам прошёл с 6 по 23 сентября 2004 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2004 год в шахматах
Сентябрь 2004 года
Спорт в Армении в 2004 году
Спортивные соревнования в Ереване